Der Kunming Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. April 2017 in Anning stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Anning (Kunming)